Narkotik je v medicini lahko:
 sopomenka za splošni anestetik
 naziv za močne analgetike iz opiatne skupine in sorodne sintetične analetike – glej opiat